Lubumbashi kan syfta på följande platser:

Kongo-Kinshasa 

 Lubumbashi, stad, Haut-Katanga, 
 Lubumbashi (stadsdel), Haut-Katanga, 
 Lubumbashi (vattendrag), Haut-Katanga,